Auguste Delagarde (1780-1834), militaire et diplomate français.
 Victor Delagarde (1890-1954), syndicaliste français.